Kuschnerus ist der Name von

 Bernd Kuschnerus (* 1962 in Bremen), evangelischer Theologe und Pastor
 Sigurd Kuschnerus (1933–2022), deutscher Künstler